Карло Цотти (3 сентября 1982, Фольянизе) — итальянский футболист, вратарь, в настоящее время тренер вратарей «Лекко».

Клубная карьера 
 
Цотти начал свою карьеру в «Роме», но его опыт игры в первой команде был ограничен в связи с наличием опытных вратарей, таких как Франческо Антониоли, Иван Пелиццоли и Кристиано Лупателли. Он также должен был конкурировать с другими молодыми вратарями, такими как Джанлука Курчи. В 2004 году он подписал с «Ромой» пятилетний контракт. В 2005 году он был отдан в аренду «Асколи», где так ни разу и не сыграл.
 
Цотти вернулся в Рим летом 2006 года, но после подписания «Ромой» Жулио Сержио Бертаньоли он стал 4-м вратарём команды. «Рома» безуспешно пыталась сдать Цотти в аренду, в итоге в сезоне 2006/07 он играл в Примавере. В январе 2007 года он был, наконец, сдан в аренду «Сампдории».
 
В 2008 году Цотти подписал контракт с командой Серии B, «Читтаделлой», этому предшествовало расторжение контракта с «Ромой» по обоюдному согласию. 28 января 2009 года он присоединился к «Беллинцоне».

В сентября 2012 года Цотти присоединился к «Вилю». В матче против «Винтертура» он был вынужденно заменён из-за травмы.

Международная карьера 
 
Он был в составе молодёжной сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы 2004 года, но всё время просидел в замене.

Примечания

Ссылки 
 Profile at UEFA.com
  AC Bellinzona profile
  National Team stats. at FIGC official site
  Stats. at Voetbal International

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Читтаделла»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Локарно»